

Pessoas
Linda Lee Cadwell - a viúva de Bruce Lee

Localidades
Cadwell (Geórgia) - uma cidade localizada no estado americano de Geórgia

Desambiguação